Torre de los Vientos puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos:

 Torre de los Vientos, edificio ubicado en Atenas y construido en el siglo 1 a. C.
 Torre de los Vientos, también llamada Torre Gregoriana, edificio ubicado en la Ciudad de Vaticano y construido en 1580.
 Torre de los Vientos, escultura del artista uruguayo Gonzalo Fonseca, hecha en 1968.